Piattaforma – tipo di calzatura caratterizzato da un plateau particolarmente elevato
 Piattaforma – in informatica, una base software e/o hardware su cui sono sviluppate e/o eseguite applicazioni, i cui servizi possono essere forniti commercialmente come PaaS (Platform as a service: Piattaforma come servizio)
 Piattaforma – nell'ambito degli sport acquatici, struttura utilizzata per i tuffi
 Piattaforma continentale – in geologia, la linea di demarcazione di un continente
 Piattaforma di lavoro aerea – macchina che rende accessibile una zona di lavoro in altezza che sostituisce i ponteggi
 Piattaforma logistica – area di movimentazione e stoccaggio delle merci
 Piattaforma metanifera – impianto per l'estrazione del gas metano da giacimenti collocati in mare
 Piattaforma petrolifera – impianto per l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi da giacimenti collocati in mare
 Piattaforma televisiva – gruppo di televisioni fornite dal medesimo provider o accomunate dalla medesima tecnologia di trasmissione agli utenti
 Piattaforma Civica – partito politico polacco
 Piattaforma. Nel centro del mondo – romanzo di Michel Houellebecq